Creda ima više značenja:
 Creda, Bologna
 Creda, Verona